Capsulospora — рід грибів родини Clypeosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1996 року.

Класифікація 
До роду Capsulospora відносять 8 видів:
 Capsulospora angustispora
 Capsulospora australiensis
 Capsulospora bipolaris
 Capsulospora borneoensis
 Capsulospora brunneispora
 Capsulospora calamicola
 Capsulospora frondicola
 Capsulospora trachycarpa

Примітки

Джерела 
 Hyde, K.D. 1996. Fungi from palms XXVII. Capsulospora gen. nov., with three new species. Sydowia. 48:111-121 - P.112

Роди грибів
Сордаріоміцети